Nasr (auto), automobielfabriek uit Egypte
 Nasr (Nasriden), koning van Granada (1309-1314)